Boudh (auch Baudh) ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Boudh (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Boudh (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Boudh (Distrikt)